Frank Doubleday ist der Name folgender Personen:

* Frank Doubleday (Schauspieler) (1945–2018), US-amerikanischer Schauspieler 
 Frank Nelson Doubleday (1862–1934), US-amerikanischer Verleger